Osoby o tym nazwisku:
 Andrés Estrada (ur. 1967) – piłkarz kolumbijski
 Armando Estrada (ur. 1978) – palestyńsko-amerykański wrestler 
 Carlos Estrada (ur. 1961) – kolumbijski piłkarz
 Daniel Estrada (ur. 1987) – piłkarz hiszpański
 Eduardo Estrada (ur. 1921) – meksykański zapaśnik
 Erik Estrada  (ur. 1949) – amerykański aktor telewizyjny i filmowy
 Jorge Iván Estrada  (ur. 1983) – meksykański piłkarz
 Joseph Estrada (ur. 1937) – polityk i aktor filipiński
 Juan Estrada (1912-1989) – piłkarz argentyński
 Juan José Estrada (1963-2015) – meksykański bokser
 Lian Sem Estrada Jova (ur. 1982) – kubański siatkarz
 Luis Estrada (ur. 2000) – kubański siatkarz
 Luis del Castillo Estrada – rzymskokatolicki duchowny
 Manuel Estrada Cabrera (1857-1924) – gwatemalski polityk i prawnik, prezydent Gwatemali
 Marco Estrada (ur. 1983) - piłkarz chilijski 
 Michael Estrada (ur. 1996) – ekwadorski piłkarz
 Tomás Estrada Palma (1832-1908) – prezydent Kuby
 Víctor Estrada (ur. 1971) – meksykański zawodnik taekwondo
 Yunior Estrada (ur. 1986) – kubański zapaśnik

Inne:
inaczej: scena
Estrada Bydgoska – instytucja kultury 
Estrada Śląska – instytucja kultury 
 A Estrada – gmina w Hiszpanii